Waffenbrüder e съвместен албум на RAC групите Kraftschlag (Германия) и Mistreat (Финландия). Албумът е издаден през 1996 година от NS Records. Времетраенето му е 34 минути и 43 секунди. Съдържа 11 песни.

Списък на песните 
Първите 5 са изпълнения на Mistreat, а следващите 6 на Kraftschlag.

Източници

Външни препратки 
 Видео споделяне на албума // Melodig 

Музикални албуми от 1996 година
Албуми на Kraftschlag
Албуми на Mistreat